Arturo de Connaught (13 de enero de 1883-12 de septiembre de 1938) fue un miembro de la Familia Real Británica, nieto de la reina Victoria. Tuvo el título de príncipe británico con el tratamiento de Su Alteza Real. También se desempeñó como gobernador general de la Unión Sudafricana de 1920 a 1924.

Primeros años 

El príncipe Arturo nació el 13 de enero de 1883 en el Castillo de Windsor. Su padre era el príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn, hijo de la reina Victoria y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Su madre era la princesa Luisa Margarita de Prusia. El príncipe fue bautizado en la Capilla Privada del Castillo de Windsor el 16 de febrero de 1883, sus padrinos fueron: la reina Victoria (su abuela paterna), la emperatriz de Alemania (su tía bisabuela, representada por su tía paterna, la princesa Beatriz), el príncipe Federico Leopoldo de Prusia (su tío materno, representado por el embajador alemán, el conde Münster), la princesa Enrique de los Países Bajos (su tía materna, representada por la condesa de Münster), el duque de Cambridge (primo hermano de la reina), y el duque de Edimburgo (su tío paterno, representado por su hermano el príncipe de Gales).

El príncipe Arturo fue el primer príncipe real en educarse en Eton College. Recibió el sacramento de la confirmación en la capilla privada del castillo de Windsor el 20 de mayo de 1899.

Ejército 

Después de terminar la escuela, el príncipe Arturo fue educado en el Real Academia Militar de Sandhurst  y enviado al Séptimo Cuerpo de Húsares de la Reina. Durante la Segunda Guerra Bóer, estuvo en servicio activo en el séptimo de Húsares pasando varios meses estacionado en Krugersdorp. En 1907, fue ascendido al rango de capitán en el 2º de Dragones (Royal Scots Greys).
Se convirtió en coronel en jefe honorario de dicho regimiento en 1920.

Durante la Primera Guerra Mundial, el príncipe Arturo se desempeñó como ayudante de campo de los generales sir John French y sir Douglas Haig, jefes sucesivos de la Fuerza Expedicionaria Británica en Francia y Bélgica. Fue ascendido a teniente coronel en 1919 y se convirtió en coronel de reserva en 1922. En octubre de 1922 se ascendió al príncipe Arturo al rango de general de división honorífico y en ayudante de campo de su primo, el rey Jorge V.

Dado que los hijos de Jorge V eran demasiado jóvenes para llevar a cabo funciones públicas hasta después de la Primera Guerra Mundial, el príncipe Arturo llevó a cabo deberes reales en el Reino Unido y en el extranjero.

Matrimonio 

El 15 de octubre de 1913, el príncipe Arturo se casó con la princesa Alejandra, duquesa de Fife en la Capilla Real en el Palacio de St. James, Londres. La princesa Alejandra era la hija mayor de Alexander Duff, I duque de Fife y la princesa Luisa, princesa Real, hija mayor del rey Eduardo VII. Como tal, la pareja eran tío y sobrina en segundo grado. La princesa Alejandra tenía el título de duquesa de Fife por derecho propio.

Después de su matrimonio, Arturo y Alejandra fueron llamados Sus Altezas Reales el príncipe y la princesa Arturo de Connaught.

Tuvieron un hijo:

 Príncipe Alastair de Connaught (1914-1943). A Alastair le fue concedido en 1917 el título de cortesía de conde de McDuff, hasta que después de la muerte de su abuelo obtuvo el título de duque de Connaught y Strathearn.

Años después 

Tras la ascensión de su primo, el rey Jorge V, el príncipe Arturo fue el miembro varón más longevo de la Familia Real que durante 18 años residiera en el Reino Unido. Como tal, llevó a cabo un gran número de deberes reales en nombre del rey, y actuó como consejero de Estado durante los períodos de ausencia del rey en el extranjero.

En 1918, fue invitado a bordo del crucero japonés Kirishima, en un viaje de Japón a Canadá. En 1920, el príncipe Arturo sucedió al vizconde Buxton como Gobernador general y comandante en jefe de Sudáfrica. El conde de Athlone lo sucedió en ese puesto en 1924. A su regreso a Gran Bretaña, el príncipe Arturo se involucró en una serie de organizaciones caritativas, siendo presidente de la junta directiva del Hospital de Middlesex. Como su padre, el duque de Connaught, fue miembro activo de la masonería, llegando a ser gran maestre de Berkshire en 1924.

El príncipe Arturo de Connaught murió de cáncer de estómago a los 55 años. Fue enterrado en el Cementerio real. Una de sus últimas apariciones públicas fue en la coronación de Jorge VI. Su padre, el duque de Connaught, le sobrevivió cuatro años. Su único hijo, quien utilizaba el título de cortesía de conde de Macduff desde 1917, sucedió a su abuelo paterno como segundo duque de Connaught y Strathearn y conde de Sussex en 1942.

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 13 de enero de 1883 - 12 de septiembre de 1938: Su Alteza Real el príncipe Arturo de Connaught.

Honores 

 KG: Caballero de la Orden de la Jarretera
 KT: Caballero de la Orden del Cardo
 KP: Caballero de la Orden de San Patricio
 PC: Consejero Privado
 CB: Compañero de la Orden del Baño
 Real Cadena Victoriana
 GCMG: Caballero gran cruz de la Orden de San Miguel y San Jorge
 GCVO: Caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana
 GCStJ: Bailío gran cruz de la Venerable Orden de San Juan
 Caballero gran cruz con collar de la Orden de San Olaf
 Caballero Gran Cordón de la Suprema Orden del Crisantemo

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Reino Unido
Gobernadores y administradores coloniales británicos
Políticos de Sudáfrica del siglo XX
Gobernantes de Sudáfrica
Bailíos grandes cruces de la Orden de San Juan
Condecorados con la Orden del Crisantemo
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Miguel y San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces con collar de la Orden de San Olaf
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Fallecidos en Londres